Moniliella är ett släkte av svampar. Moniliella ingår i klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Moniliella